Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1979, die achtundzwanzigste Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 14. und 21. April 1979 in Bahía Blanca, Argentinien statt, das zum fünften Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Argentiniens, die zum achten Mal den Titel erringen konnte.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse 
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft acht Spiele (insgesamt fanden 36 Spiele statt) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Südamerikameister 1979.

Weblinks 
 FIBA-Archiv
 FIBA-Archiv 1979

1979
Sportveranstaltung in der Provinz Buenos Aires
Sudamerika
Sudamerikameisterschaft #1979
Sport (Bahía Blanca)